Het ATP-toernooi van Metz 2012 (met de officiële naam Open de Moselle 2012) werd gespeeld van 17 tot en met 23 september 2012. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van het Parc des Expositions de Metz Métropole in de Franse stad Metz.

De titelverdediger in het enkelspel is de als eerste geplaatste Jo-Wilfried Tsonga; titelverdedigers in het dubbelspel is het duo Jamie Murray & André Sá.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz